

Sens et origine du prénom 
Sigismond est un prénom masculin d'origine germanique (Sig(is)mund) devenu assez rare. Ce prénom dérive du vieux haut allemand si(e)g (victoire) et mund (protection). 

Il a été initialement donné en l'honneur du roi des Burgondes, Saint Sigismond.

Variantes 
 allemand : Sigmund, Siegmund
 anglais : Sigismund
 basque : Sigismundo
 espagnol : Segismundo
 espéranto : Sigismundo
 féroïen : Sigmundur
 français : Sigismond (orthographes fantaisistes Sygismond et Sigysmond), Sigemond
 hongrois : Zsigmond
 italien : Sigismondo
 latin : Sigismundus
 lituanien : Žygimantas
 néerlandais : Sigmund
 polonais : Zygmunt
 portugais : Segismundo
 russe : Зигмунд (Zigmund)
 slovaque : Žigmund
 slovène : Žiga
 tchèque : Zikmund

Sigismond comme nom de personne ou prénom

Saints 
 Sigismond (mort en 524), roi des Burgondes et martyr ;
 Zygmunt Gorazdowski ou Sigismond Gorazdowski, (1845-1920).

Souverains 
 Sigismond (1368-1437), empereur du Saint-Empire, roi de Hongrie, de Germanie et de Bohême, duc de Luxembourg ;
 Sigismond  (1467-1548), roi de Pologne et grand-duc de Lituanie ;
 Sigismond II (1520-1572), roi de Pologne et grand-duc de Lituanie ;
 Sigismond III (1566-1632), roi de Suède et de Pologne, grand-duc de Lituanie.
 Sigismond  (mort en 1405), duc d'Anhalt-Dessau ;
 Sigismond II (mort entre 1452 et 1458), duc d'Anhalt-Dessau ;
 Sigismond Kęstutaitis (mort en 1440), grand-duc de Lituanie ;
 Sigismond (1427-1496), archiduc d'Autriche ;
 Sigismond (1439-1501), duc de Bavière ;
 Sigismond (1538-1566), prince-évêque de Magdebourg et de Halberstadt ;
 Jean Sigismond Zapolya (1540-1571), prince de Transylvanie ;
 Sigismond Rákóczi (1554/5-1608), prince de Transylvanie ;
 Sigismond Báthory (1572-1613), prince de Transylvanie ;
 Jean III Sigismond (1572-1619), électeur de Brandebourg ;
 Sigismond-François (1630-1665), archiduc d'Autriche ;

Autres personnalités 
 Sigismond-Frédéric de Berckheim (général de division vers 1850)
 Sigismond Thalberg, musicien suisse (1812-1871)
 Sigismond Jaccoud, scientifique suisse (1830-1913)

Personnages de fiction 
 Sigismond Touque, Hobbit dans les œuvres de J. R. R. Tolkien (Le Seigneur des anneaux).
 Sigismond, personnage principal de La vie est un songe (pièce de théâtre de Pedro Calderón de la Barca).
 Sigismond, personnage secondaire dans la série Cœur Océan.
 Sigismond Pons, personnage principal dans le livre La Marge de André Pieyre de Mandiargues.
 Sigismond de Luxembourg, personnage inspiré du souverain dans le jeu Kingdom Come: Deliverance.
 Sigismond Planus est un personnage du roman Fromont jeune et Risler aîné d'Alphonse Daudet, paru en 1874.

Littérature 
 Sigismond (1901) est une pièce en un acte de Georges Courteline.

Toponymie 
 Saint-Sigismond est une commune du Loiret
 Saint-Sigismond est une commune de Vendée
 Saint-Sigismond-de-Clermont est une commune de la Charente-Maritime
 Saint-Sigismond est une commune de Maine-et-Loire
 Saint-Sigismond est une commune de Haute-Savoie

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme